El término mariana (también, Mariana) puede referirse a los siguientes artículos:

Botánica 
 al nombre común de las plantas:
Silybum marianum;
 Picea mariana;
 Silene mariana;

Lugares 
 a Mariana, localidad de Córcega;
 a Mariana, municipio de Cuenca, España;
 a Mariana, municipio brasileño;
 a Mariana Lakes, localidad en Alberta, Canadá;
 a Mariana, barrio de Humacao, Puerto Rico;
 a Mariana Mantuana, localidad y comuna italiana de la provincia de Mantua, región de Lombardía, Italia;
 a la Fosa de las Marianas, parte más profunda de los océanos del mundo, en el fondo del océano Pacífico;
 a las Islas Marianas;
 a Teror, municipio español cuyo nombre completo es Villa Mariana de Teror;
 a Terra Mariana, territorio del  en lo que hoy son Estonia y Letonia;

Arte 
 a Mariana (1892), obra de teatro de José de Echegaray;
 a Mariana, ópera de Jean Angelus Pichardo;
 a Mariana, zarzuela de Sixto María Durán Cárdenas;
 a Mariana, un palo flamenco;
 a Mariana, canción de Paulo Brasão, de 1977;
 a Mariana de la noche, telenovela mexicana;
 a Y Mariana, canción de Silvio Rodríguez, de 1992;
 a A la playa con Mariana, obra de Les Luthiers, de 1994;
 a Mariana mambo, canción de Chayanne, del 2000;

Personas 
 a Juan de Mariana (1536-1624), jesuita, teólogo e historiador español;

Religión
 a todo lo relativo a la Virgen María: aparición mariana, devoción mariana, cantos marianos, imágenes marianas.

Además 
 Obras artísticas realizadas sobre Mariana Pineda (desambiguación).

Nombres latinos
Nombres femeninos